Mehrere Kriege tragen u. a. den Namen Bayerischer Krieg:

 Bayerischer Krieg (1420–1422), als Konflikt zwischen Ludwig VII. von Bayern-Ingolstadt und Heinrich XVI. von Bayern-Landshut
 Bayerischer Krieg (1459–1463) als Konflikt zwischen Albrecht Achilles und Ludwig dem Reichen